Geometria (lateinisch, Entlehnung aus dem altgriechischen γεωμετρία (geōmetría), deutsch: „Geometrie“) steht für:
 (376) Geometria, ein Hauptgürtelasteroid
 Geometria, ein Kurzfilm von Guillermo del Toro, siehe Guillermo del Toro#Filmografie (Auswahl) 
 Geometria (Gerbert d’Aurillac), Sammlung geometrischer Themen aus dem 10ten Jahrhundert

Siehe auch:
 Geometriae Dedicata
 Geometry